

Architettura 
Castello – fortificazione abitata permanentemente tipica del mondo feudale
Castello – residenza signorile o reggia
Castello – insediamento fortificato, borgo o villaggio difeso da una cinta muraria
Castello – ex fortificazione di Fara Olivana

Geografia

Comuni
Castello dell'Acqua – comune italiano in provincia di Sondrio
Castello d'Agogna – comune italiano in provincia di Pavia
Castell'Alfero – comune italiano in provincia di Asti
Castello di Annone – comune italiano in provincia di Asti
Castello d'Argile – comune italiano nella città metropolitana di Bologna
Castell'Arquato – comune italiano in provincia di Piacenza
Castell'Azzara – comune italiano in provincia di Grosseto
Castello di Brianza – comune italiano in provincia di Lecco
Castello Cabiaglio – comune italiano in provincia di Varese
Castello di Cisterna – comune italiano della città metropolitana di Napoli
Castello di Godego – comune italiano in provincia di Treviso
Castello del Matese – comune italiano in provincia di Caserta
Castello-Molina di Fiemme – comune italiano in provincia di Trento
Castel San Giovanni – comune italiano in provincia di Piacenza
Castello Tesino – comune italiano in provincia di Trento
Castell'Umberto – comune italiano nella città metropolitana di Messina
Castello di Valentino – antica località del Regno di Napoli corrispondente all'attuale comune di San Valentino Torio
Città di Castello – comune italiano in provincia di Perugia

Località
Castello – frazione di Aviano in provincia di Pordenone
Castello – frazione di Arzignano in provincia di Vicenza
Castello – quartiere storico di Cagliari
Castello – uno dei quartieri di Firenze
Castello – frazione del comune di Fiuminata in provincia di Macerata
Castello – uno dei rioni della città di Lecco
Castello – frazione di Livinallongo del Col di Lana in provincia di Belluno
Castello – uno dei quattro rioni di Oria in provincia di Brindisi
Castello – frazione di Fiumefreddo di Sicilia nella città metropolitana di Catania
Castello – frazione di Pellizzano in provincia di Trento
Castello – frazione di Porpetto in provincia di Udine
Castello – frazione di Valsolda in provincia di Como
Castello – uno dei sei sestieri di Venezia
Castello di Brussa – frazione di Caorle nella città metropolitana di Venezia
Castello di Pontechianale – frazione di Pontechianale in provincia di Cuneo
Castello di Santa Giuletta – frazione di Santa Giuletta in Provincia di Pavia
Castello – quartiere di Nichelino

Persone
Battista Castello detto Il Genovese (1547-1637) – miniaturista italiano
Bernardo Castello (1557-1629) – pittore italiano
Dario Castello (1590-1630) – compositore italiano
Francesco da Castello (1447-1507) – miniatore italiano
Giovan Battista Castello detto Il Bergamasco (1500-1569) – pittore italiano
Giulio Cesare Castello (1921-2003) – giornalista, critico cinematografico e teatrale, traduttore, saggista e attore italiano
Valerio Castello (1624-1659) – pittore italiano

Altro
 Castello – nella Repubblica di San Marino è l'unità amministrativa di base, corrispondente al comune italiano
 Castello – termine utilizzato in araldica per indicare un particolare forte di forma quadra.
 Castello – il piccolo casotto di legno dove si svolgono le rappresentazioni del teatro dei burattini
 Castello – in architettura navale, sinonimo di cassero
 Castello – configurazione difensiva nel gioco strategico giapponese dello Shōgi
 Castello – la parte principale delle pistole, che include l'impugnatura e la parte sotto il carrello
 Birra Castello – birra italiana con sede a San Giorgio di Nogaro
 Castello di manovra – struttura usata dai vigili del fuoco per le esercitazioni

Pagine correlate 
 Castel
 Castell (disambigua)
 Castelli